Bossio ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Bossio (1905–1978), argentinischer Fußballspieler
 Carlos Bossio (* 1973), argentinischer Fußballspieler
 Miguel Bossio (* 1960), uruguayischer Fußballspieler
 William Bossio (* 1928), US-amerikanischer Boxer

Siehe auch:
 Bosio